Новый Голливуд () — период в истории Голливуда, который продолжался с момента отмены в 1967 году кодекса Хейса, на котором строилась классическая студийная система, приблизительно до 1980 года.

Американское кино конца 1960-х и 1970-х годов иногда характеризуется как «американская новая волна» () в знак того, что основные режиссёры этого времени занимались освоением достижений Французской новой волны и в целом испытали значительное влияние европейского интеллектуального кино. Под влиянием теории авторского кино режиссёрам предоставлялась немыслимая ранее творческая свобода. Небывалого авторитета достигли в США кинокритики, такие как Полин Кейл и Эндрю Саррис.

Фильмы Стэнли Кубрика, Ф. Ф. Копполы, Мартина Скорсезе, Романа Полански, Вуди Аллена, Роберта Олтмена, Питера Богдановича, Сэма Пэкинпа, Милоша Формана и ряда других режиссёров воспринимались как мейнстрим американского кино, финансировались крупнейшими киностудиями, номинировались на премии Киноакадемии, оттого их нельзя относить к независимому кино «не для всех» (к которому, например, принадлежит продукция «Фабрики» Энди Уорхола или «Голова-ластик» Д. Линча). Тем не менее корифеи Нового Голливуда не боялись экспериментировать с формой и браться за самые сложные и спорные темы, которые традиционно оставались вне рамок коммерческого кинематографа.

Эволюция 
Новый Голливуд родился в условиях художественного кризиса, который переживал Голливуд в 1960-е годы. Молодёжная аудитория всё больше предпочитала европейские фильмы, традиционные голливудские жанры вроде вестерна и пеплума приходили в упадок. Огромные вложения в традиционные коммерческие ленты с любовным сюжетом и ярчайшими кинозвёздами часто не окупались (показателен в этом смысле провал блокбастера «Клеопатра»). В то же время смелые по форме и содержанию проекты, ориентированные на молодого зрителя, как, например, криминальный фильм «Бонни и Клайд», комедия «Выпускник» и бессюжетный роуд-муви «Беспечный ездок», приносили солидные сборы.

Всё это заставляло киностудии идти на риск, передоверяя создание фильмов всецело в руки режиссёров, подчас весьма молодого возраста. Стали востребованы актёры новой формации, в совершенстве освоившие систему Станиславского и искусство перевоплощения, — Дастин Хоффман, Джек Николсон, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джин Хэкмен. Большой вклад в кинопроизводство стали вносить небольшие малобюджетные студии вроде BBS Productions Боба Рэфельсона, которая выпустила нашумевшие ленты «Беспечный ездок», «Пять лёгких пьес», «Последний киносеанс». По характеристике Андрея Плахова, «Новый Голливуд» — это «славная эпоха американского кино, наполненная духом неприкаянности, бродяжничества, поиском альтернативных ценностей»:
Пожалуй, не было периода столь тесного соприкосновения американской и европейской кинокультур, как на рубеже 60—70-х. Эпоха хиппи, психоделии, сексуальной революции и молодёжных протестов сблизила Америку с Европой, потребовала от кинематографистов более гибких сюжетных структур.

В начале 1970-х финансирование находило даже сугубо авангардное по сегодняшним меркам кино вроде «Последнего фильма» Денниса Хоппера. В отличие от столпов классического Голливуда (Хичкок, Уайлдер, Хоукс, Форд, Уайлер), режиссёры молодого поколения с пиететом относились к европейским интеллектуалам от кино. Их собственные работы на равных конкурировали с элитарным европейским кино на крупнейших фестивалях Европы. Более того, некоторые европейские режиссёры с именем (Полански, Антониони, Маль) переехали работать в США.

Пик Нового Голливуда связан с выходом политических фильмов, запечатлевших параноидальное состояние американского общества после войны во Вьетнаме и уотергейтских разоблачений («Разговор», «Заговор „Параллакс“», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать»).

Ситуацию изменило появление эпохи блокбастеров, начавшейся после выхода в 1975 году фильма Стивена Спилберга «Челюсти». После этого киностудии стали всерьёз вкладываться именно в такое кино для массового зрителя, где уже главную роль играла не рефлексия или социальный подтекст, а острые ощущения, спецэффекты. Фильмы-катастрофы или фантастические саги Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса могли сниматься сериально (как, например, «Звёздные войны», «Индиана Джонс»). По мере того, как американское общество пыталось развеяться от социально-политических потрясений 1970-х годов, развлекательная составляющая фильмов вытесняла общественно-политическую. Чемпионами кассовых сборов всё чаще становились музыкальные комедии с участием звёзд лёгкой танцевальной музыки — диско. Возвращалась мода на исторические фильмы («Дни жатвы»). Финансировать поисковые проекты остросоциальной тематики становилось всё сложнее. Провал в прокате таких лент, как «Врата рая» и «Разыскивающий» в 1980 году, окончательно разубедил голливудских продюсеров вкладываться в авторское кино.

Список значимых фильмов Нового Голливуда 
Ниже представленный список — хронологический список фильмов периода Нового Голливуда, которые оригинальны или известны. 

Режиссёры Нового Голливуда

Примечания

Литература 

 Бискинд П. «Беспечные ездоки, бешеные быки». — М.: ACT, 2007.

 Голенпольский Т. Г., Шестаков В. П. США: Кинематограф 70-х. — М.: Знание, 1978. — 65 с.
 История зарубежного кино (1945-2000). Отв. ред. В. А. Утилов. — М.: Прогресс-Традиция, 2005. — 566 с.

История Голливуда